Ел Потреро де Абахо има више значења:

 Ел Потреро де Абахо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Потреро де Абахо (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику